Machy (Aube)
 Machy (Somme)